The Town That Dreaded Sundown (film 1976)
 The Town That Dreaded Sundown (film 2014)